Палмар Сегундо има више значења:

 Палмар Сегундо (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмар Сегундо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику